Царица Екатерина Петровна — Мария Петровна Буйносова-Ростовская, жена Василия IV Шуйского
 Царевна Екатерина Петровна — великая княжна, дочь Петра I и Екатерины I. Умерла во младенчестве
 Принцесса Екатерина Петровна Ольденбургская — правнучка императора Павла I. Предполагаемая невеста цесаревича Николая, старшего сына императора Александра II.